Анна Крамер: Крамер, Анна (1857—1941) — шведская художница.
 Крамер, Анна Ивановна (1694—1770) — гофмейстерина при Императорском дворе Российской империи.